ałmaz (алмаз) – w języku rosyjskim: diament
 "Ałmaz" – rosyjski krążownik
 Program Ałmaz – radziecki program kosmiczny
 OKB Ałmaz - radzieckie i rosyjskie biuro konstrukcyjne